Pempteurys é um gênero monotípico de coleóptero da tribo Anaglyptini (Cerambycinae); com distribuição na América Central.

Espécie
 Pempteurys sericans Bates, 1885

 
Gêneros monotípicos de cerambicídeos